Peharnik ist der Name folgender Personen:

 Daniel von Peharnik-Hotkovich (1745–1794), kroatischer Adliger, österreichischer General und Ritter des Militär-Maria-Theresia-Ordens
 Egon Lauppert (1879–1955), geborener Egon Lauppert von Peharnik; österreichischer Offizier (Generalmajor) und Journalist